Versalles o Versailles puede referirse a:

 Versalles, ciudad francesa en la región de Isla de Francia, capital del departamento de Yvelines en el área metropolitana de París.
 Versailles, banda japonesa.
 Versalles, serie de televisión francesa.
 Versalles, barrio de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 Versalles, corregimiento de Santa Bárbara, Colombia.
 Versalles, municipio del departamento del Valle del Cauca, Colombia.
 Versailles, comunidad de Sprague (Connecticut).
 Versailles, villa ubicada en el condado de Brown en el estado estadounidense de Illinois.
 Versailles, municipio en el estado estadounidense de Illinois, que contiene la villa.
 Versailles, pueblo en el condado de Ripley, estado estadounidense de Indiana.
 Versailles, ciudad en el condado de Woodford, estado estadounidense de Kentucky. 
 Versailles, localidad en la parroquia de St. Bernard, estado de Luisiana.
 Versailles, ciudad en el condado de Morgan, estado estadounidense de Misuri.
 Versailles, villa en el condado de Darke, estado estadounidense de Ohio.
 Versailles, borough ubicado en el condado de Allegheny en el estado estadounidense de Pensilvania.
 Palacio de Versalles, edificio real, ubicado en la ciudad de Versalles, Francia.